

Саут-Веллі — місто, штат Нью-Йорк
 Саут-Веллі — переписна місцевість, штат Нью-Мексико